Las siglas UNC pueden referirse:

Universidades 
 a la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina;
 a la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina;
 a la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina;
 a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos;
 a la Universidad Nacional de Concepción, en Paraguay;
 a la Universidad Nacional de Cajamarca, en Perú;
 a la Universidad Nicolás Copérnico, en Polonia;

Otros 
 a la Unidad Nacional Castellana, antiguo partido político de España;
 a la UNC, Universal Naming Convention o Uniform Naming Convention (Convención Universal de Nombres), utilizado en informática para especificar la localización de un recurso de red;
 a UNC, rosca unificada normal;
 en numismática, al atributo UNC (Uncirculated, "No circulada) de una moneda.